Alice Vittet (1905-1989), cuisinière français ;
 Dominic Vittet (né en 1957), navigateur français ;
 Judith Vittet (né en 1984), comédienne française.